Alice Soares (1917-2005), peintre et dessinatrice brésilienne.
 António Soares (1909-?), footballeur portugais.
 Artur Soares Dias (1979-), arbitre portugais de football.
 Bruno Soares (1982-), joueur de tennis brésilien.
 Cedric Soares (1991-), footballeur portugais.
  (19?-), mannequin et présentarice indienne.
 Elza Soares (1930-2022), chanteuse brésilienne de samba.
 Ernest Soares (1864-1926), avocat et homme politique libéral britannique. 
 Ernesto da Conceição Soares (1979-), footballeur cap-verdien.
 Filipe Soares (1999-), footballeur portugais.
 Fernanda Soares (1983-), joueuse brésilienne de volley-ball.
 Gyselle Soares (1983-), comédienne franco-brésilienne.
 Hermes Neves Soares dit Hermes, (1974-), footballeur brésilien.
 Isabel Soares (1983-), chanteuse portugaise.
 Israel Soares de Paiva (1790-1859), homme politique brésilien. 
 Ivone Soares (1979-), femme politique du Mozambique.
 Jô Soares (1938-2022),un journaliste, écrivain et humoriste.
 Joana Soares (1993-), athlète portugaise.
 
  (1949-), homme politique portugais.
 João Soares (1951-), joueur de tennis brésilien.
 João Soares (1990-), joueur de basket-ball portugais.
 Jorge Soares(1971-), footballeur portugais.
 Júlio César Soares Espíndola (1979-), footballeur brésilien.
 Luis Soares (1964-), athlète français.
 Marco Soares, (1984-), footballeur portugais.
 Mário Soares (1924-2017), homme d'État portugais.
 Nélson António Soares da Gama (1972-), footballeur portugais.
 Rafa Soares (1995-), footballeur portugais.
 Renan Soares Reuter (1990-), footballeur brésilien.
 Romildo Soares (1947-), télévangéliste brésilien.
 Rui Soares (1993-), joueur de squash portugais.
 Solange Soares (1980-), joueuse de volley-ball brésilienne.
 Tiquinho Soares (1991-), footballeur brésilien.
 Tom Soares (1986-), footballeur anglais.
 Vital Soares (1874-1933), avocat et homme politique brésilien.
 Yolanda Soares (1971-), chanteuse portugaise.